V er det 22. bogstav i det danske og latinske alfabet, men kan også henvise til:

 Musikalbum
 V (Vanessa Hudgens-album) - et album fra fra 2006 af den amerikanske sanger og skuespiller Vanessa Hudgens
 V (Live-album)
 V (Say OK-album)
 V (Suspekt-album)

 Andet
 V (tv-serie)

 Se også
 V for Vendetta